If I Had a Hammer (lied), een lied uit 1948 van Pete Seeger en Lee Hays (The Weavers), dat later ook uitgevoerd werd door onder meer Peter, Paul and Mary (1962) en Trini Lopez (1963) 
If I Had a Hammer (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de soap